Марафон Тэгу — ежегодный марафон, который проходит в апреле в городе Тэгу (Южная Корея). Наряду с основной дистанцией проходят забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш марафонской дистанции находятся на стадионе Тэгу. Проводится с 2007 года, а с 2009 года имеет статус международного марафона. В настоящее время относится к марафон с серебряным лейблом.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные спортивные соревнования в Тэгу
Марафоны Республики Корея
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года